Locht (Brecht), een buurtschap van de Antwerpse plaats Brecht
Locht (Cranendonck), een buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
Locht (Kerkrade), een wijk in de Nederlands Limburgse gemeente Kerkrade
Locht (Eksel), een gehucht in de Belgische gemeente Hechtel-Eksel
Locht (Eigenbilzen), een buurtschap bij Eigenbilzen
de Locht, een domein/park in de Belgische gemeente Duffel
Openluchtmuseum de Locht, een streekmuseum over het Noord-Limburgse platteland 1850-1950 en het Nationaal aspgerge- en champignonmuseum in Melderslo.